Brignac ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Brignac (Hérault)
 Brignac (Morbihan)

 und von Brignac (Louisiana), einer Unincorporated Community im Ascension Parish, Louisiana, USA